Leon Andreasen
Emil Andreasen
Gunnar Andreasen
Desambiguações de sobrenomes